Secondo Canale – denominazione alternativa di Rai 2
 Secondo canale – programma televisivo italiano